Suzanne Collier is een personage uit de soapserie "Santa Barbara". Ze werd van 1991 tot 1992 gespeeld door Terri Garber. In Nederland was ze pas in 1999 te zien.

Suzanne had een relatie met Cruz Castillo nadat hij was verlaten door zijn geliefde, Eden Capwell. Suzanne en Eden waren ooit vriendinnen geweest, dus kwam Suzanne na haar verdwijning naar Santa Barbara. Kijkers konden Eden niet vergeten, waardoor een einde kwam aan het verhaal tussen Cruz en Suzanne.

Collier